Tereos (Aalst) - zetmeel- en suikerfabriek in Aalst, België
 Tereos TTD - producent van suiker en alcohol in Dobrovici, Tsjechië
 Tereos (Frankrijk) - Frans producent van suiker, alcohol en zetmeel